Флаг муниципального образования Гео́ргиевское сельское поселение Туапсинского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 25 ноября 2011 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7663.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Георгиевского сельского поселения Туапсинского района в красном, жёлтом и зелёном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном поле с золотым правым краем обременённым в столб четырьмя ветвями дуба о трёх листьях и двух желудях каждая — золотой воин с непокрытой головой и с копьём того же металла, коим он готов поразить в пасть стоящего у него под ногами серебряного обернувшегося дракона».

В описании флага отсутствует упоминание белого цвета, которым изображается дракон.

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Георгиевское сельское поселение получило своё название от одноимённой станицы, в настоящее время села, являющегося административным центром поселения. Станица Георгиевская, основанная в 1864 году, названа в честь иконы Святого Георгия Победоносца, найденной передовым дозором Даховского отряда генерала Геймана в долине реки Первая Туапсе (Пшенахо). Икона Святого Георгия Победоносца в виде центральной части бронзового складня располагалась в ветвях священного дуба почитаемого местным населением. Впоследствии икона Святого Георгия Победоносца хранилась в алтаре Покровской церкви села Георгиевского.

Поселение расположено в горной лесной зоне, севернее города Туапсе, среди реликтовых дубовых лесов, на что указывает изображение дубовых ветвей с желудями. Жёлуди символизируют молодое поколение поселения, надежду на него.

Зелёный цвет символизирует красоту окружающей природы, надежду, возрождение, молодость.

Жёлтый цвет (золото) символизирует богатство, процветание и прочность, а также говорит о славе и заслугах жителей сельского поселения.

Красный цвет — символ красоты, праздника, труда, а также отваги, героизма, пролитой крови жителей поселения в годы Великой Отечественной войны.

Примечания 

Флаги с изображением дракона
Флаги с изображением пешего воина‎
Флаги с изображением дубовых листьев
Флаги с изображением копья